Oelemari (rivier), een rivier in het zuiden van Suriname
 Oelemari Airstrip, een vliegveldje in de buurt van deze rivier